Danger de mort est un titre qui peut faire référence à :

 Un danger menaçant la vie d'une personne ou de plusieurs. Voir : situation d'urgence.

Cinéma 

 Danger de mort (I Live on Danger), film américain réalisé par Sam White en 1942 ;
 Danger de mort, film français réalisé par Gilles Grangier en 1947 ;
 Danger de mort (Opasno dlia jizni !), film soviétique réalisé par Leonid Gaïdaï en 1985 ;
 Danger de mort (When Danger Follows You Home), film américain réalisé par David E. Peckinpah en 1997.

Télévision 
 Danger de mort, série documentaire sur National Geographic Channel depuis 2014.

Musique 
 Danger de mort, album de Koffi Olomidé avec le groupe Quartier Latin International sorti en 2006.